|-
| 166501 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166502 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166503 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166504 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166505 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166506 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166507 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166508 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166509 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166510 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166511 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166512 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166513 - || || 31 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166514 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 166515 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166516 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166517 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166518 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166519 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166520 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166521 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166522 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166523 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166524 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166525 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166526 - || 2002 RK || 2 de setembre de 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 166527 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166528 - || || 1 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 166529 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166530 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166531 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166532 - || || 4 de setembre de 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| 166533 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166534 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166535 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166536 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166537 - || || 4 de setembre de 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 166538 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166539 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166540 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166541 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166542 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166543 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166544 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166545 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166546 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166547 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166548 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166549 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166550 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166551 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166552 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166553 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166554 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166555 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166556 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166557 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166558 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166559 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166560 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166561 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166562 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166563 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166564 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166565 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166566 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166567 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166568 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166569 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166570 Adolfträger || || 8 de setembre de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 166571 - || || 3 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 166572 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166573 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166574 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166575 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166576 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166577 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166578 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166579 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166580 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166581 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166582 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166583 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166584 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166585 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166586 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166587 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166588 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166589 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166590 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166591 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166592 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166593 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166594 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166595 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166596 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166597 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166598 - || || 12 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166599 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166600 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

6